Okręty US Navy o nazwie USS „Suncook”

 Pierwszy „Suncook” był parowcem z okresu wojny secesyjnej.
 Drugi „Suncook” (AN-80) był okrętem do stawiania sieci zaporowych. W służbie w czasie II wojny światowej.

Suncook